Лиле́йкис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Лилейкис, Александрас (1907—2000) — литовский полицейский, обвинённый в участии в геноциде евреев в годы немецкой оккупации. 
 Лилейкис, Ромас (род. 1959) — литовский поэт, музыкант, режиссёр фильмов.